Екатерина Клевская (Catherine de Clèves; 1548—1633) — средняя дочь Франсуа Клевско-Неверского, сестра Генриетты и Марии Клевских, двоюродная сестра Генриха Наваррского, наследница княжества Шато-Рено, графств Бофор и Э.

Биография 
Её первым мужем (1560) был принц де Порсьен из рода де Крой. Вслед за его смертью ещё весьма юная Екатерина три года носила траур, после чего вступила в повторный брак с главой могущественного клана Гизов — Генрихом Меченым.

Хотя Екатерина родила Гизу 14 детей и неизменно сохраняла верность католической партии, в историю вошла её любовная связь с королевским миньоном Сен-Мегреном. Герцог де Гиз застал супругу, когда она писала письмо Сен-Мегрену. В ту же ночь обидчик был убит на выходе из Лувра, как предполагают, по приказу другого Гиза, герцога де Майенна. Эти события легли в основу пьесы А. Дюма «Генрих III и его двор».

После убийства мужа и обращения Генриха Наваррского в католичество Екатерина Клевская сделала всё возможное для примирения своих сыновей с Бурбонами, чем обеспечила им блестящую карьеру при новом царствовании. Один из её сыновей стал архиепископом Реймсским. Отныне жизнь Екатерины Клевской была посвящена заботам о детях, и в первую очередь о любимой дочери Луизе-Маргарите.

Поскольку Луиза-Маргарита была преданной подругой королевы Марии Медичи, после гибели Генриха IV престарелая герцогиня де Гиз сохраняла почётное место в свите королевы-матери, поощряла все интриги против кардинала Ришельё и вместе с нею была удалена в Блуа. После «дня одураченных» и смерти дочери уехала в новопостроенный дворец в Э, где умерла в возрасте 85 лет. Свою вторую наследственную вотчину, Бофор, Екатерина продала королевской фаворитке Габриэль д’Эстре. Похоронена она в Э подле своего знаменитого супруга.

Дети 
 Шарль I (2 августа 1571 — 30 сентября 1640), 4-й герцог де Гиз.
 Генрих (1572—1574).
 Екатерина (1573—1573).
 Луи (22 января 1575 — 21 июня 1621), кардинал де Гиз, архиепископ Реймский.
 Карл (1576—1576).
 Мария (1577—1582).
 Клод (1578 — 24 января 1657), герцог де Шеврёз — супруг герцогини де Шеврёз (декабрь 1600 — 12 августа 1679).
 Екатерина (1579 — июнь 1579).
 Кристина (1580—1580).
 Франсуа (1581—1582).
 Рене (1585—1626).
 Жанна (1586—1638).
 Луиза Маргарита (1588—1631), первый муж (с 1605) — принц Франсуа де Бурбон-Конти (19 августа 1558 — 3 августа 1614); второй муж (тайный брак) — Франсуа де Бассомпьер (12 апреля 1579 — 12 октября 1646), маршал Франции.
 Франсуа Александр (1589—1614).

Родословная

См. также 
 Список графов д’Э

Примечания

Литература 
 Forneron, Henri. Les ducs de Guise et leur époque: étude historique sur la seizième siècle. Paris, 1877.
 Réné de Bouillé. Histoire de ducs de Guise. Amyot, 1850.

Герцогини де Гиз
Графини д’Э
Принцессы Лотарингские